Kombinace písmen D, G a H může mít více významů:

DGH 
 Denver General Hospital – dřívější název Denver Health Medical Center

dGH 
  – stupeň německé celkové tvrdosti vody